В список включены храмы и часовни, существовавшие и ныне существующие в Курской области.

Храмы города Курска

Разрушенные храмы и часовни Курска

Храмы Беловского района

Храмы Большесолдатского района

Храмы Глушковского района

Храмы Горшеченского района

Храмы Дмитриевского района

Храмы Железногорского района

Храмы Золотухинского района

Храмы Касторенского района

Храмы Конышевского района

Храмы Кореневского района

Храмы Курского района

Храмы Курчатовского района

Храмы Льговского района

Храмы Мантуровского района

Храмы Медвенского района

Храмы Обоянского района

Храмы Октябрьского района

Храмы Поныровского района

Храмы Пристенского района

Храмы Рыльского района

Храмы Советского района

Храмы Солнцевского района

Храмы Суджанского района

Храмы Тимского района

Храмы Фатежского района

Храмы Хомутовского района

Храмы Черемисиновского района

Храмы Щигровского района

Примечания

Источники

Ссылки 
 Храмы Курской области

Курганская область